Чемпионат Колумбии по футболу 1948 — 1-й в истории страны розыгрыш турнира. В первом матче турнира 15 августа 1948 года клуб «Атлетико Мунисипаль» принимал «Универсидад Перейра» и победил со счётом 2-0.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1948 на RSSSF

1948
Футбол в Южной Америке в 1948 году
1948 год в Колумбии